Мазе́повка — село в Рыльском районе Курской области, входит в состав Октябрьского сельсовета.

Основано гетманом Украины Мазепой в 1703 году в своём российском имении. Официально не является каким-либо местом памяти.

История Мазеповки 

Будучи гетманом и посещая Московское государство, Иван Мазепа нуждался в резиденции на землях Российского государства, как временной остановке при поездках в Москву. В связи с этим он обратился к царю Петру І с спросьбой приобрести землю на территории теперешней Курской области. 13 декабря 1703 года царь Петр І дал согласие на покупку земель и своей грамотой закрепил эти земли за гетманом Мазепой. По приказу гетмана Мазепы, на территории теперешнего Рыльского района Курской области было построено село, которое гетман назвал Мазеповка.

После перехода гетмана Мазепы на сторону шведского короля Карла ХІІ, царь конфисковал это село и передал его своему сподвижнику Меншикову. После смерти Петра І, Меншиков был арестован и сослан в Сибирь, а Мазеповка была снова конфиксована и передана первой жене царя Евдокии Лопухиной. После смерти Евдокии, Мазеповка переходит в казну, а после, по воле царицы Анны Иоановны, передается вице-адмиралу флота Головину. Внучка вице-адмирала вышла замуж за князя Барятинского и принесла ему в качестве приданого село Мазеповку.

В дальнейшем все имения Мазепы в России перешли к Барятинским и их существование связано с именем этих князей.

В селе сохранились остатки Преображенской церкви, построенной в 1895 году.

Известные личности 

В 1932 году в селе Мазеповка Курской области родилась Мария Игнатьевна Шевергина. Она училась на курсах медсестер в Рыльске и после переезда семьи в Подмосковье(в Мытищи) работала по специальности в той больнице, куда поместили генерал-лейтенанта Василия Сталина. Впоследствии она стала его женой.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. В селе 142 дома.

Транспорт 
Мазеповка находится в 4 км от автодороги регионального значения  (Курск — Льгов — Рыльск — граница с Украиной), на автодороге межмуниципального значения  (38К-017 — Мазеповка), в 10 км от ближайшей ж/д станции Рыльск (линия 358 км — Рыльск).

В 163 км от аэропорта имени В. Г. Шухова (недалеко от Белгорода).

Литература 

 Федоров С. И. Марьино князей Барятинских. История усадьбы и её владельцев. — Курск: « Крона», 1994 г.

Примечания

Ссылки 
 Мазеповка Курская область
 7 чудес России. Дворец — усадьба «Марьино»
 
 
 

Иван Мазепа
Населённые пункты Рыльского района